Landschaftliches Haus bezeichnet

 Landschaftliches Haus (Braunschweig), klassizistisches ehemaliges Parlamentsgebäude aus dem 18. Jahrhundert in Braunschweig
 Landschaftliches Haus (Hannover), denkmalgeschützter Sitz der Calenberg-Grubenhagensche Landschaft sowie der Börse Hannover in der Landeshauptstadt von Niedersachsen
Siehe auch:
 Landschaftliche Burg für Krainer Landhaus